Healaugh (Selby) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Healaugh (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Reeth, Fremington and Healaugh – civil parish